Нагаєвський — українське прізвище. Відомі носії:
 Нагаєвський Артем Сергійович ( 1983) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Нагаєвський Ігор Дмитрович (1927—1996) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань у 1981—1990 р.
 Нагаєвський Ісидор (1908—1989) — український греко-католицький священик, капелян, доктор наук, історик.

українські прізвища